Jänickendorf ist der Name zweier Orte in Brandenburg, Deutschland:

 Jänickendorf, Ortsteil der Gemeinde Nuthe-Urstromtal im Landkreis Teltow-Fläming, siehe Jänickendorf (Nuthe-Urstromtal)
 Jänickendorf, Ortsteil der Gemeinde Steinhöfel im Landkreis Oder-Spree, siehe Jänickendorf (Steinhöfel)